Priemel ist der Familienname folgender Personen:

 Gero Priemel (1913–2002), deutscher Regisseur, Produzent und Drehbuchautor 
 Hubert Priemel (* 1936), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)
 Kim Christian Priemel (* 1977), deutscher Historiker
 Kurt Priemel (1880–1959), deutscher Zoologe

Siehe auch:

 Primeln